Casa de Lusignan, família senyorial originada al Poitou (Regne de França)
 Lusignan (Viena), municipi francès al departament de la Viena (regió de Poitou-Charentes)
 Lusignan-Petit, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió d'Aquitània) 
 Cantó de Lusignan, cantó francès al districte de Poitiers (departament de la Viena) 
 Saint-Germain-de-Lusignan, municipi francès al departament del Charente Marítim 
 Saint-Hilaire-de-Lusignan, municipi francès al departament d'Òlt i Garona (regió d'Aquitània)
 Vincenzo Lusignan (Mòdena, 1469 – ?), organista italià